Вильямайор () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 16,13 км². Население — 6457 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 2 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 

Муниципалитеты Саламанки